Елісе Мертенс і Демі Схюрс були чинними чемпіонками, але Мертенс вирішила цього року не брати участі. Схюрс грала в парі з Кікі Бертенс, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Леслі Керкгове і Бібіана Схофс.

Аояма Сюко і Александра Крунич виграли титул, у фіналі перемігши Керкгове і Схофс з рахунком 7–5, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Rosmalen Grass Court Championships, парний розряд
2019 Women's Doubles
2019 у нідерландському спорті